William Fleming (1729-1795), governatore della Virginia
 William Fleming (1736-1824), giudice della Virginia
 William Bennett Fleming (1803-1886), rappresentante degli Stati Uniti dalla Georgia
 William Henry Fleming (1856-1944), politico e avvocato statunitense dalla Georgia
 William George Flemming (1865-1954), celebre esperto nel salvataggio in mare inglese
 William Fleming (1874-1961)
 William Launcelot Scott Fleming (1906-1990), vescovo anglicano
 William Fleming (1965-1984), militare irlandese, membro dell'Irish Republican Army
 Bill Fleming, giocatore di baseball
 Willie Fleming, giocatore di football canadese
 William Fleming, scenografo americano